Такмичење у скоку увис за жене на Олимпијским играма 2008 одржано је на Олимпијском стадиону у Пекингу. За такмичење се квалификовало 40 такмичра из 24 земље, који су подељени у две групе по 16. Квалификације за 12 финалиста су одржане 21. августа. Финале је одржано 23. августа.

Норме за учешће на играма су биле А = 1,95 м и Б = 1,91 м.

Кратак ток финала 
Борба за медаље почела је на висини 2,01 м када су у конкуренцији остале 4 такмичарке. Водила је Бланка Влашић, која је све висине прескочила у првом покушају. Тако наставља и на висини 2,03. Друга је Ана Чичерова која исто 2.03 прескаче из првог, а трећа Тија Хелебаут из другог покушаја. Четврта Јелена Слесаренко није прескочила и завршава такмичење. На 2,05 Влашићева први пут прескаче из другог покушаја, док Тија Хелебаут из првог и преузима вођство, а Чичерова сва три пута обара летвицу. На следећој висни 2,07 м, што би био нови олимпијски рекорд и Хелебаут и Влашић не успевају прескочити, па редослед остаје као код претходне висине: Телебаут, Влашић и Чичерова.

Допинг 
Осам година након такмичења 2016, узорци узети након тог догађаја су поново тестирани. Чичерова је позитивна на тестостерон (туринабол). Такође су тестиране четврто и пето пласине, Јелена Слесаренко и Вита Паламар и исто биле потзитивне на тестовима. Све три су дисквалификоване са олимпијских игара, а њихови резултати поништени. Бронзану медаљу добила је шестопласирана Американка, Шонте Хауард.

Рекорди 
Стање 8. августа 2008.

Освајачице медаља 

Није постигнут нови светски ни олимпијски рекорд. Оборен је само један државни и један лични рекорд.

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 1,96 м коју ниједна такмичарка није прескочила и све су се пласирале према постигнутом резултату (кв).

Почетна висина је била 1,80 м

Финале 
Финале је одржано 23. августа. Почетна висина је била 1,85 м

Референце

Види још 
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок увис за жене

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Скок увис на Летњим олимпијским играма